DNF puede referirse a:

 DNF: No terminó (Did not finish), utilizado en varios deportes.
 Duke Nukem Forever
 DNF (Dandified Yum), un gestor de paquetes para las distribuciones Linux basadas en RPM.
 DNF: DreamNotFound